Le Billard R 210 est une remorque d'autorail construit par les Établissements Billard.

Histoire 
Ce modèle va notamment être employé par les Tramways d'Ille-et-Vilaine (TIV) et la  Compagnie des chemins de fer départementaux (CFD).

Caractéristiques 
La remorque est conçue sur base d'une caisse d'autorail Billard A 80 D.

Références

Voir aussi 

Voiture passagers Billard